Конати () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1973) — американский профессиональный футболист (американский футбол).
  (1820—1886) — епископ ирландской католической церкви.
 Конати, Томас Джеймс (1847—1915) — прелат Римско-католической церкви, 2-й ректор Католического университета Америки. См. также 
 Конате